Op het toernooi van Wimbledon in 1980 werd het gemengd dubbelspel gespeeld van 23 juni tot en met 5 juli 1980.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhouders Greer Stevens en Bob Hewitt had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Stevens speelde samen met Colin Dowdeswell – zij waren als zevende geplaatst, en bereikten de kwartfinale waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaars.

Het eerste reekshoofd, Betty Stöve en Frew McMillan, bereikte de halve finale – ook zij verloren van de Austins.

Het ongeplaatste Amerikaanse duo Tracy en John Austin won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zus en broer Austin het als zesde geplaatste Australische koppel Dianne Fromholtz en Mark Edmondson in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Voor het eerst in de geschiedenis van de grandslamtoernooien won een zus/broer-team de titel in het gemengd dubbelspel. Geen van beiden had daar­naast dubbel­spel­titels met andere partners.

De Nederlandse Betty Stöve was de enige deelnemer (m/v) uit de Lage Landen.

Opmerkelijk is dat zeventien van de beoogde partijen (in de eerste, tweede en derde ronde) uitliepen op een walk-over, doordat koppels niet kwamen opdagen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.3)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1980